Доброхошт може бити:

 Доброхошт (Дунајска Стреда), насељено мјесто у округу Дунајска Стреда, Трнавски крај, Словачка Република
 Доброхошт (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република